Jean-Yves Bilien est un réalisateur français de films, principalement documentaires.

Biographie 
Il est le fondateur de la revue Questions de Santé.

Filmographie

Réalisateur 
 2007 et 2008 : Docteur André Gernez. Le Scandale du siècle (1 et 2), documentaire sur André Gernez
 2010 : Les Guérisseurs, la foi, la science !, documentaire
 2012 : Les sacrifiés des ondes, documentaire
 2014 : Cancer Business Mortel, documentaire avec Nicole Delépine, Pascal Olmeta, Astrid Veillon et Laurent Baffie
 2017 : Sylvie Ouellet, au-delà du miroir, documentaire

Notes et références

Références

Liens externes 

Réalisateur français